Козла има више значења:

 Козла, насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Козла (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији